Kırklareli (provincie), een provincie van Turkije
Kırklareli (district), een district in deze provincie
Kırklareli (stad), de hoofdstad van deze provincie